Livia är ett släkte av svampar. Livia ingår i ordningen disksvampar, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Disksvampar

en:Livia (fungus)